{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (56201) - || 1999 GD17 ||15 april 1999 || LINEAR
|-
| (56202) - || 1999 GA19 ||15 april 1999 || LINEAR
|-
| (56203) - || 1999 GU20 ||15 april 1999 || LINEAR
|-
| (56204) - || 1999 GQ22 ||6 april 1999 || LINEAR
|-
| (56205) - || 1999 GX23 ||6 april 1999 || LINEAR
|-
| (56206) - || 1999 GU34 ||6 april 1999 || LINEAR
|-
| (56207) - || 1999 GU35 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (56208) - || 1999 GY35 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (56209) - || 1999 GB37 ||10 april 1999 || LINEAR
|-
| (56210) - || 1999 GX41 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (56211) - || 1999 GG43 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (56212) - || 1999 GJ45 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (56213) - || 1999 GW50 ||10 april 1999 || LONEOS
|-
| (56214) - || 1999 GC61 ||15 april 1999 || LINEAR
|-
| (56215) - || 1999 HH || 17 april 1999 || P. G. Comba
|-
| (56216) - || 1999 HJ2 ||19 april 1999 || A. López, R. Pacheco
|-
| (56217) - || 1999 HH3 ||25 april 1999 || T. Kagawa
|-
| (56218) - || 1999 HP4 ||26 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (56219) - || 1999 HP6 ||19 april 1999 || Spacewatch
|-
| (56220) - || 1999 HC11 ||17 april 1999 || LINEAR
|-
| (56221) - || 1999 JK7 ||8 mei 1999 || CSS
|-
| (56222) - || 1999 JF9 ||7 mei 1999 || CSS
|-
| (56223) - || 1999 JP10 ||8 mei 1999 || CSS
|-
| (56224) - || 1999 JE12 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56225) - || 1999 JL19 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56226) - || 1999 JQ23 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56227) - || 1999 JT23 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56228) - || 1999 JX24 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56229) - || 1999 JY27 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56230) - || 1999 JJ28 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56231) - || 1999 JZ30 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56232) - || 1999 JM31 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56233) - || 1999 JK42 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56234) - || 1999 JL42 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56235) - || 1999 JX43 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56236) - || 1999 JP44 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56237) - || 1999 JB45 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56238) - || 1999 JA46 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56239) - || 1999 JO46 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56240) - || 1999 JV51 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56241) - || 1999 JU53 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56242) - || 1999 JZ55 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56243) - || 1999 JZ60 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56244) - || 1999 JH62 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56245) - || 1999 JZ69 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56246) - || 1999 JK72 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56247) - || 1999 JZ72 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56248) - || 1999 JQ74 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56249) - || 1999 JS74 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56250) - || 1999 JE76 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56251) - || 1999 JR77 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56252) - || 1999 JF78 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56253) - || 1999 JH79 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56254) - || 1999 JO81 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56255) - || 1999 JV81 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56256) - || 1999 JO82 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56257) - || 1999 JZ82 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56258) - || 1999 JH83 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56259) - || 1999 JY86 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56260) - || 1999 JL87 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56261) - || 1999 JT87 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56262) - || 1999 JE89 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56263) - || 1999 JF95 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56264) - || 1999 JV95 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56265) - || 1999 JD96 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56266) - || 1999 JJ97 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56267) - || 1999 JW97 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56268) - || 1999 JN98 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56269) - || 1999 JB100 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56270) - || 1999 JD100 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56271) - || 1999 JK102 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56272) - || 1999 JS103 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56273) - || 1999 JZ103 ||14 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56274) - || 1999 JM104 ||15 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56275) - || 1999 JK117 ||13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56276) - || 1999 JY123 ||14 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56277) - || 1999 JU129 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56278) - || 1999 KB || 16 mei 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (56279) - || 1999 KD1 ||17 mei 1999 || CSS
|-
| (56280) - || 1999 KS5 ||22 mei 1999 || J. M. Roe
|-
| (56281) - || 1999 KQ7 ||18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56282) - || 1999 KU13 ||18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (56283) - || 1999 LU1 ||4 juni 1999 || LINEAR
|-
| (56284) - || 1999 LA2 ||5 juni 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (56285) - || 1999 LJ3 ||6 juni 1999 || Spacewatch
|-
| (56286) - || 1999 LG9 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (56287) - || 1999 LM10 ||8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (56288) - || 1999 LS11 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (56289) - || 1999 LM26 ||9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (56290) - || 1999 LX32 ||8 juni 1999 || CSS
|-
| (56291) - || 1999 NG3 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (56292) - || 1999 NK40 ||14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (56293) - || 1999 NH44 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (56294) - || 1999 NF47 ||13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (56295) - || 1999 NB54 ||12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (56296) - || 1999 RU39 ||7 september 1999 || CSS
|-
| (56297) - || 1999 RT42 ||12 september 1999 || Črni Vrh
|-
| (56298) - || 1999 RO46 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (56299) - || 1999 RT47 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (56300) - || 1999 RB60 ||7 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten